Jellinek ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Jellinek (1890–1943), österreichische Schriftstellerin und NS-Opfer
 Adolf Jellinek (1821–1893), österreichischer jüdischer Gelehrter und Wiener Oberrabbiner
 Barbara Jellinek (1917–1997), deutsche Ärztin
 Camilla Jellinek (1860–1940), österreichische Frauenrechtlerin und Juristin
 Dorit Jellinek (* 1958), israelisches Model
 Elvin Morton Jellinek (1890–1963), US-amerikanischer Arzt
 Emil Jellinek (1853–1918), österreichischer Geschäftsmann, Pionier des Autohandels
 Frank Jellinek (1908–1975), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller

 Georg Jellinek (1851–1911), österreichischer Staatsrechtler
 Hermann Jellinek (1822–1848), österreichischer Autor und Offizier
 John Jellinek (* 1945), US-amerikanischer Autorennfahrer

 Julius Jellinek (* 1984), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Karl Jellinek (1882–1971), österreichischer Chemiker und Anthroposoph
 Max Hermann Jellinek (1868–1938), österreichischer Germanist
 Mercédès Jellinek (1889–1929), Namensgeberin für die Mercedes-Fahrzeuge

 Oskar Jellinek (1886–1949), österreichischer Schriftsteller
 Otto Jellinek, österreichischer Fußballspieler 
 Raoul Fernand Jellinek-Mercedes (1888–1939), österreichischer Schriftsteller
 Rosa Jellinek (1892–1943), österreichisches NS-Opfer
 Stefan Jellinek (1871–1968), österreichischer Mediziner
 Uwe Jellinek (1953–2023), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Walter Jellinek (1885–1955), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter

Siehe auch:
 Gellinek
 Jelinek